Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Palais :

Belgique 
 Rue des Palais et gare de la rue des Palais à Bruxelles
 Rue des Palais outre-Ponts (son prolongement vers Laeken via Schaerbeek).

France 
 Rue des Palais à Montceaux-lès-Meaux

Voir aussi 
 
 

Palais Rue